Parrocchia di Saint David – parrocchia civile della Dominica
 Parrocchia di Saint David – parrocchia civile di Grenada
 Parrocchia di Saint David – parrocchia civile di Saint Vincent e Grenadine